Wren est un patronyme porté notamment par :

Sir Christopher Wren (1632-1723), savant et architecte britannique du  ;
Frank Wren (1958-), manager de baseball américain ;
Gordon Wren (1919-1999), sauteur à ski, fondeur et spécialiste américain du combiné nordique ;
Matthew Wren (1585-1667), prélat et homme d'État anglais ;
Percival Christopher Wren (1865-1941), écrivain britannique. 

C'est également un pseudonyme porté par :

M. K. Wren, pseudonyme de Martha Kay Renfroe, (née en 1938), auteure américaine de roman policier et de science-fiction.

Autres 
 Wren est un langage de script objet
 Wren (roitelet, petit oiseau) est le surnom donné aux auxiliaires féminines de la marine britannique (Women's Royal Naval Service, WRNS) durant la Première et la Deuxième Guerres mondiales
 HMS Wren (U28) est un sloop britannique, de la classe Black Swan modifiée, qui participa aux opérations navales contre la Kriegsmarine (marine Allemande) pendant la seconde Guerre mondiale. 
Wren House Infrastructure est un fonds d'investissement Koweitien. 
 Wren (Ohio)

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais